Sölk heißen folgende geographische Objekte:
 Sölk, Gemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark (ab 2015)
 Sölkbach, Nebenfluss der Enns in der Steiermark
 Großsölkbach, Große Sölk, Hauptzufluss des Sölkbachs, Steiermark
 Kleinsölkbach, Kleine Sölk, Zufluss des Sölkbachs, Steiermark

Siehe auch:
 Großsölk, Kleinsölk